Das Tulsa Clay Courts 1971 war ein Tennisturnier der Damen in Tulsa. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1971 und endete am 31. Mai 1971.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1971
Tennisturnier in Tulsa